Вербена:

 Вербена (Verbena) — рід рослин родини Вербенових
 «Вербена» — тріо бандуристок
 Вербена  — невключена територія в окрузі Чилтон, штат Алабама, США